Нижче наведено список 47 муніципалітетів провінції Модена. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Модена